Canuck is een bijnaam voor een Canadees die vooral wordt gebruikt door Canadezen zelf om hun nationaliteit te benadrukken.

Het kan tevens verwijzen naar:

Canucks, bijnaam van nationale sportploegen zoals het rugbyteam en het voetbalelftal.
Vancouver Canucks, een ijshockeyteam uit Vancouver, Canada

Canada